No pasarán peut désigner : 
 No pasarán, célèbre slogan utilisé par les partisans de la Seconde République espagnole.
 No pasaran, chanson du groupe de punk Les Cadavres sortie en 1989.
 No pasarán, le jeu, roman de Christian Lehman paru le . 
 No pasaran, film réalisé par Emmanuel Caussé et Éric Martin, sorti en 2009.
 Réseau No Pasaran, autre nom de la Section carrément anti Le Pen, groupe antifasciste et libertaire, apparu en 1984 à Toulouse.